Флаг Ма́нтуровского района является официальным символом Мантуровского муниципального района Костромской области Российской Федерации. Учреждён 22 января 2004 года.

Описание 
«Флаг Мантуровского района представляет собой синее прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее изображение двух жёлтых елей и в верхней части полотнища — трёх львиных голов (двух жёлтых и меж ними одной белой)».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические и социально-экономические особенности района.

Две жёлтые ели показывают лесные богатства края. Во времена правления царя Петра I леса по берегам реки Унжи были объявлены заповедными и рубить их без разрешения Адмиралтейства под страхом ссылки в Сибирь запрещалось. Сегодня на территории района большое место занимает лесная промышленность.

Мантуровский муниципальный район знаменит тем, что на его территории располагалась романовская вотчина (золотые и серебряная львиные головы взяты из герба Романовых), а село Градулево, оно же Мокровское, было её центром.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности и невинности.

Красный цвет символизирует любовь, мужество, храбрость, жизненные силы.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания